Насьйона́ль або Насьона́л () може значити:

Футбольні клуби 

 Насьйональ (Монтевідео)
 Насьйональ (Асунсьйон)
 Насьйональ (Фуншал)